Mid Cork (kiesdistrict van het Britse Lagerhuis) - kiesdistrict in de periode 1885–1922
 Cork Mid (kiesdistrict in Ierland) - kiesdistrict in de periode 1961-1981